Тюри-Аркур:

 Тюри-Аркур — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Тюри-Аркур — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.